Ritzler ist der Familienname von

 Remigius Ritzler (1909–1993), deutscher Franziskaner und Kirchenhistoriker
 Simon Ritzler (* 1981), deutscher Filmemacher
 Waldow Ritzler (1880–1961), deutscher Jurist und Landrat